De Rosa steht für:

 De Rosa (Unternehmen), einen italienischen Fahrradhersteller
 De Rosa (Band), eine schottische Musikband

De Rosa ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Fernández de Rosa (* 1944), argentinischer Schauspieler
 Ángel María De Rosa (1888–1970), argentinischer Bildhauer
 Clem DeRosa (1925–2011), US-amerikanischer Schlagzeuger, Arrangeur, Orchesterleiter und Musikpädagoge
 Ernesto De Rosa (1918–1980), italienischer Regisseur
 Francesco De Rosa (1952–2004), italienischer Schauspieler
 Gianni De Rosa (1956–2008), italienischer Fußballspieler
 Mario De Rosa (* 1920), italienischer Filmschaffender
 Michele De Rosa (* 1940), italienischer Geistlicher, Bischof von Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti
 Ornella De Rosa, argentinische Handballspielerin
 Pacecco De Rosa (1607–1656), italienischer Maler
 Peter de Rosa (* 1932), britischer Autor

Siehe auch:
 DeRosa
 De la Rosa